Christian Blom henviser til blandt andre:

 Christian Blom (komponist) (1782–1861) – norsk komponist
 Christian Blom (politiker) (1870–1960) – norsk politiker